Тома Н. Каранджулов е български просветен деец от Македония от края на XIX век.

Биография 
Тома Каранджулов е роден на 28 февруари 1870 година в град Прилеп, тогава в Османската империя. Попада под влияние на Сръбската пропаганда в Македония и получава стипендия да учи в Белград. По-късно се прехвърля в България, където завършва педагогическо училище в Лом.

Тома Каранджулов редактира печатния орган на медико-хирургичната клиника в София – списание „Слънце“, което спира в 1901 година.

Работи като екзархийски учител в Брезник и София, но е уволнен поради непригодност. В продължение на няколко години прави постъпки пред различни министри да бъде върнат на работа, като често прибягва и до заплахи. Към 15 часа на 6 февруари (24 януари стар стил) 1902 година застрелва Васил Кънчов в кабинета му в Министерството на народното просвещение, след което се самоубива.

Родословие

Бележки 
 

Родени в Прилеп
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Тома
Български имигранти от Македония в София
Български убийци
Починали в София